Manchester Monarchs ist der Name folgender Eishockeyteams aus Nordamerika:

* Manchester Monarchs (AHL) in der American Hockey League (2001 bis 2015)
 Manchester Monarchs (ECHL) in der ECHL (2015 bis 2019)